Frédéric Mendy (Dakar, 6 de Novembro de 1981) é um futebolista senegalês.

Carreira 
Disputou o Campeonato Africano das Nações de 2004, Campeonato Africano das Nações de 2006 e o Campeonato Africano das Nações de 2008

Nascidos em 1981
Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do Kavala FC
Futebolistas do Stade Lavallois Mayenne Football Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008